agulha-do-mar pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Micrognathus crinitus
 Syngnathus pelagicus

Desambiguações de espécies